

Topônimos 
San Juan Bautista (Chile) — povoação mais importante do arquipélago Juan Fernández
San Juan Bautista (Califórnia) — cidade dos Estados Unidos
San Juan Bautista (Guatemala) — cidade do departamento de Suchitepéquez
San Juan Bautista Tuxtepec — cidade do estado de Oaxaca, México

Espanha 
Sant Joan de Labritja — }; município das Baleares
Santiuste de San Juan Bautista — município da província de Segóvia
San Juan Bautista (Madrid) — bairro

Paraguai 
San Juan Bautista (Paraguai) — capital do departamento de Misiones
San Juan Bautista del Ñeembucú — cidade do departamento Ñeembucú

Distritos do Peru 
San Juan Bautista (Maynas)
San Juan Bautista (Huamanga)
San Juan Bautista (Ica)

Venezuela 
San Juan Bautista (Venezuela) — capital do município de Díaz
El Pao de San Juan Bautista — município do estado de Cojedes

Outros usos 
San Juan Bautista (navio) — galeão japonês de tipo espanhol do 

Desambiguações de topônimos